San Valentino kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Valentino in Abruzzo Citeriore, kommunhuvudort, Provincia di Pescara, 
 San Valentino (kommunhuvudort), Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 
 San Valentino (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Perugia, 
 San Valentino (ort i Italien, Veneto), Provincia di Vicenza, 
 San Valentino Torio, en ort och kommun i provinsen Salerno i regionen Kampanien i Italien

Robotskapade Italienförgreningar